Dingux é uma distribuição Linux baseada no Rockbox para chips Injenic.

O Dingux foi iniciado em meados de Maio de 2009.Inicialmente consistia apenas no código do Rockbox com adaptações para o LCD do Dingoo.

O Linux foi gerado e liberado por Booboo no Google Code em 18 de maio de 2009.
Um instalador do dual boot chamado Dingux foi lançado em 24 de junho. Isto permite a dupla arrancada, pelo firmware original ou Linux, sem  a necessidade da ligação com um PC. Atualmente o Dingux só pode ser instalado por cartões MiniSD formatados com particionamento FAT32, diferente de sua versão inicial que necessitava de partições ext3/ext2 como em instalações convencionais do Linux.

Características 
O Dingux gerou uma grande reviravolta no mundo dos portáteis, pois inicialmente foi portado para o Dingoo, o que atraiu uma grande legião de programadores da cena homebrew de diversos portáteis.

Atualmente o Dingux está sendo portado para o Gemei x760+, e futuramente poderá ser portado para os mais diversos aparelhos baseados no chip Injenic.

O Sistema 
O objetivo do Dingux é ser uma distribuição destinada ao uso em Soquetes Injenic, fácil de usar e instalar e que resolva problemas com seus firmwares nativos.

O Futuro 
Além de diversos emuladores, jogos, ports de PC e aplicativos a ideia é transformar o dingux em sistema nativo, atualmente ele não é rodado diretamente da memória interna do player, e sim de uma memória externa, em um futuro será possível rodar diretamente da memória interna.

Ligações externas 
 
 
 
 
 
 

Linux
Distribuições Linux da Espanha
Sistemas operacionais de consoles de jogos eletrônicos
Software de 2009
Tecnologia da informação
Ciência da computação